«In Our Lifetime» () — песня шотландской группы Texas с их пятого студийного альбома The Hush. Она была выпущена в качестве сингла в марте 1999 года и достигла 4 места в британских хит-парадах .

Список композиций 
CD1 (MERCD 517)
 «In Our Lifetime» — 4:10
 «In Our Lifetime» (Jules' Disco Trip Mix) — 6:32
 «In Our Lifetime» (Return To Tha Dub Mix) — 6:12

CD2 (MERDD 517)
 «In Our Lifetime» (Enhanced Version) — 4:10
 «Love Dream #2» — 4:19
 «In Our Lifetime» (Aim Mix) — 4:28

Позиция в чартах

Примечания

Ссылки 
 Текст песни на сайте MetroLyrics

Песни Великобритании
Синглы Texas